10-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 4 по 6 мая 2007 года в Лимасоле (Кипр) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 5 мая по 1 июля 2006 года в Андорре и Северной Ирландии. Участники — Андорра, Гренландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Северная Ирландия, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
5—7 мая 2006. Андорра-ла-Велья (Андорра).

 5 мая: Шотландия — Гренландия 3:0 (25:12, 25:14, 25:17); Кипр — Андорра 3:2 (25:16, 18:25, 25:23, 23:25, 15:12).
 6 мая: Кипр — Шотландия 3:1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:21); Андорра — Гренландия 3:0 (25:15, 25:11, 25:22).
 7 мая: Кипр — Гренландия 3:0 (25:19, 35:33, 25:18); Андорра — Шотландия 3:0 (25:19, 25:19, 25:17).

Группа В 
29 июня — 1 июля 2006. Лисберн (Северная Ирландия).

 29 июня: Исландия — Северная Ирландия 3:0 (25:14, 25:16, 25:23); Люксембург — Фарерские острова 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).
 30 июня: Фарерские острова — Исландия 3:0 (25:20, 25:19, 25:19); Люксембург — Северная Ирландия 3:0 (25:18, 25:20, 25:11).
 1 июля: Исландия — Люксембург 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 15:25, 15:7); Фарерские острова — Северная Ирландия 3:0 (25:13, 25:12, 25:23).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Андорра,  Люксембург и  Фарерские острова.

Финальный этап 
4—6 мая 2007. Лимасол (Кипр).

 4 мая: Андорра — Люксембург 3:0 (25:22, 25:21, 25:16); Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:17, 25:13, 25:8).
 5 мая: Люксембург — Фарерские острова 3:0 (28:26, 25:23, 25:23); Кипр — Андорра 3:0 (25:12, 25:22, 25:15).
 6 мая: Фарерские острова — Андорра 3:1 (29:27, 25:19, 15:25, 25:21); Кипр — Люксембург 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Димитрис Апостолу, Мариос Хризостому, Панайотис Эраклеус, Владимир Кнежевич, Никос Колас, Стилианос Масиас, Стелиос Майкл, Димитрис Пампакас, Ахиллеас Петракидис, Георгиос Платритис, Саввас Савва, Иоаннис Сиапанис. Главный тренер — Антонис Пападопулос. 

  Андорра: Хавьер Боррехо, Марти Кастелла, Жером Хувен, Хавьер Докампо, Эрик Оливера, Альфонс Парат, Алекс Пау, даниэль Перес, Кристиан Сальвадор. Главный тренер — Сальвадор Фольгера. 

  Люксембург: Бен Ангелсберг, Филипп Огюстен, Поль Христофори, Филипп Юси, Рауль Юнгерс, Анди Кёниг, Пальф Лентц, Жан Люкс, Лоран Шодер, Паскаль Швейцер, Массимо Тарантини, Карел Зёйдберг. Главный тренер — Бурхард Диш.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2006 год в волейболе
2007 год в волейболе